Heracleum cordatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jan Svatopluk Presl. Heracleum cordatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
cordatum